Seita ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Seita, deutscher Basketballspieler
 Naoya Seita (* 2001), japanischer Fußballspieler

SEITA steht für:

 Société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, staatlicher französischer Tabakkonzern